Бонд може да се отнася за:
 Бонд – британско-австралийски струнен квартет
 Майкъл Бонд (1926) – съвременен английски писател.
 Найджъл Бонд (1965) – английски професионален играч на снукър
 Бонд – окръг в щата Илинойс, САЩ.
 Джулия Бонд (1987) – псевдоним на американска порноактриса

 Джеймс Бонд – британски литературен и филмов герой, Агент 007